Smáfjöll kan syfta på följande platser:

Island 

 Smáfjöll (bergskedja i Island, lat 63,78, long -19,24), Suðurland, 
 Smáfjöll (bergskedja i Island, lat 63,76, long -19,69), Suðurland, 
 Smáfjöll (kullar), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar